Mississippi County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Mississippi County (Arkansas)
 Mississippi County (Missouri)